

Integralne części wsi w Polsce 
 Mały Dwór – część wsi Borcz w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino
 Mały Dwór – część wsi Pawłowice w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo